II Cuerpo de Ejército es el nombre de diferentes grupos militares:
 II Cuerpo de Ejército del Heer (ejército de tierra alemán) en la Segunda Guerra Mundial.
 II Cuerpo de Ejército del Ejército Argentino.
 II Cuerpo de Ejército del Ejército Popular de la República en la guerra civil española.
 II Cuerpo de Ejército del Ejército Paraguayo.